Gruz (niem. Grus) – odłamki, okruchy ceramiki budowlanej, betonu, kamienia
 Gruz skalny
 Gruz budowlany

Gruzy
 Gruzy – rumowiska, ruiny
 Gruzy – wieś